Miejscowości:
 Wareham – historyczne miasto portowe i rynkowe w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Wareham – stacja kolejowa
 Wareham – miasto w USA, w Massachusetts, południowe dalsze przedmieście Bostonu
 Wareham – miejscowość w USA, w Minnesocie
 Wareham – osada rybacka w Kanadzie, w Nowej Fundlandii
 Wareham – miejscowość w Kanadzie, w Ontario